Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens München gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht der Münchner Flughäfen München-Riem (1949 bis 1992) und  Franz Josef Strauß (ab 1992) mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr. Aus der Liste sind auch die Einschnitte in der Verkehrsentwicklung zu ersehen, die bedingt durch die Ölkrise von 1982, dem Zweiten Golfkrieg 1990/91, dem Terroranschlag am 11. September 2001 und die Wirtschaftskrise 2009 zu einem Rückgang in den Verkehrszahlen geführt haben.

Erklärung 

 Jahr: Nennt das Jahr der Erfassung der Verkehrsdaten.
 Passagiere: Gibt die gesamte gewerbliche Passagierzahl des Flughafens des jeweiligen Jahrs an.
 Bewegungen: Gibt die gesamten Flugbewegungen des Flughafens an.
 Luftfracht: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftfracht ohne Luftpost in Tonnen an (Transit / Einladung / Ausladung)
 Luftpost: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftpost in Tonnen an.
 ± in %: Gibt die jeweils prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr an.

Verkehrsentwicklung 

Die Angaben zur Luftpost für die Jahre 2007 und 2008 sind nur ungefähr.

Aufschlüsselung nach Flugstrecken

Insgesamt

National

Kontinental

Interkontinental

Nach Ländern

Siehe auch 
 Verkehrszahlen des Flughafens Frankfurt am Main
 Verkehrszahlen des Flughafens Nürnberg
 Verkehrszahlen des Flughafens Stuttgart

Weblinks 
 Verkehrszahlen und -berichte des Flughafens Münchens

Einzelnachweise 

Luftverkehr (München)
Liste (Luftfahrt)